Hobday ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Hobday (1916–2015), britischer Chemiker
 Peter Hobday (* 1961), englischer Fußballspieler